Földes Mihály (1888–1967) (Friedman) színész, rendező, színigazgató
 Földes Mihály (1905–1984) író, újságíró, országgyűlési képviselő, egyetemi tanár